Вторая жена — название нескольких произведений:

Фильмы 
 «Вторая жена» — фильм Амлето Палерми (1922).
 «Вторая жена» — фильм Михаила Доронина (1927).
 «Вторая жена (фильм, 1980)» (ориг. название  «Наследие» () — фильм Марты Месарош. 
 «Вторая жена» — фильм Савана Кумара Така (1983).
 «Вторая жена» — фильм Уго Кити (1998).